Ekranoplan är en typ av farkost som utvecklades av Sovjetunionen under kalla kriget. Farkosten ser ut som en korsning mellan ett flygplan och en båt och använder sig av markeffekt för att uppnå lyftkraft. Denna erhålls genom att vingarna dels är breda och dels har vingändar som är vinklade 90 grader nedåt. Farkosten drar mycket mindre mängd bränsle än motsvarande stort flygplan se: Antonov An-225.

Världens största ekranoplan (1966-1980) - Caspian Sea Monster KM var en prototyp som var mellan 92 och 106 meter lång beroende på utförande under testerna. Vingbredden varierade mellan 32 och 40 meter. Höjden var 21,8 meter. Vingarean var 662,50 m². Tio Dobrynin VD-7 turbojetmotorer på 127.53 kN vardera drev den enorma farkosten framåt. Under ett test svävade planet i 760 km/tim strax över ytan på Kaspiska havet. Farkosten togs fram för att kunna snabbförflytta 304 ton trupp och materiel. Chefsdesigner var Rostislav Alexeyev och han arbetade under Nikita Chrusjtjovs beskydd. När Leonid Brezjnev senare kom till makten lades projektet ned. En oerfaren testpilot havererade flygplanet 1980.

Källor

Noter

Externa länkar

Fordon
Markeffekt